Die Saison 2007/08 der Serbischen Eishockeyliga (, wörtlich übersetzt: Serbische Eishockeymeisterschaft) war die zweite Spielzeit der höchsten Eishockey-Spielklasse Serbiens, die den Serbischen Meister ausspielt und der fünf Mannschaften angehören.

Teilnehmer 
In der Spielzeit 2007/08 nahmen folgende Mannschaften an der Meisterschaft teil:
 HK Beostar
 HK Novi Sad
 HK Vojvodina Novi Sad
 KHK Roter Stern Belgrad
 HK Partizan Belgrad

Hauptrunde

Play-offs

Weblinks 
 Saisonübersicht bei hockeyarchives.info

2007
Eishockeysaison 2007/08